Hilda Van Roose, Belgisch actrice
 Karel Van Roose, Belgisch voetballer

Zie ook 
 Roose (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam